Adolf Spemann – editore e politico tedesco
 Hans Spemann – biologo tedesco, Premio Nobel per la medicina 1935
 Wilhelm Spemann – editore tedesco